Sezon 2012/2013 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 23 listopada 2012 roku w austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 22 lutego 2013 roku na torze w Soczi.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Bibliografia 
 Kalendarz sezonu 2012/2013 w saneczkarstwie
 Klasyfikacje generalne Pucharu Narodów

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2012 w saneczkarstwie
2013 w saneczkarstwie
2012 w Austrii
2012 w Niemczech
2012 na Łotwie
2013 w Niemczech
2012 w Stanach Zjednoczonych
2013 w Rosji
Sport w Innsbrucku
Sport w Altenbergu
Sport na Łotwie
Sport w Oberhofie
Sport w Winterbergu
Sport w stanie Nowy Jork
Sport w Soczi
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych